Il singolare del torneo di tennis Munich Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arne Thoms che ha battuto in finale Markus Naewie 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Saceanu (primo turno)
 Christo van Rensburg (primo turno)
 Michiel Schapers (secondo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)

 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Patrick Baur (quarti di finale)
 Alexander Mronz (secondo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Munich Challenger 1991